Unzeitig ist der Familienname folgender Personen:

 Engelmar Unzeitig (1911–1945), deutscher Priester
 Monika Unzeitig (* 1956), deutsche Germanistin